Mandriva Linux (voorheen: Mandrake Linux), een softwarebedrijf
 Mandrake (rivier), een rivier in het zuiden van Madagaskar
 Mandrake the Magician, een Amerikaanse stripreeks (1934)
 Mandragora, een geslacht van planten